

Єрмолаєвська сільська рада — сільське поселення, Куюргазинський район, Башкортостан
 Єрмолаєвська сільська рада — колишня адміністративна одиниця, Кіясовський район, Удмуртія